

Patronyme 
 
 Georges Pigassou (1882-1978), clarinettiste classique français, spécialiste de la clarinette basse.